NBT est un sigle pour :
 NetBIOS sur TCP/IP, un protocole réseau
 New Breeding Techniques, un ensemble de techniques d’édition génomique employées dans le domaine de la sélection végétale
 Niederbottigen BN, gare de Berne en Suisse
 , un journal en Inde